Lattwesen ist der Familienname folgender Personen:

 Max Lattwesen (* 2003), deutscher Singer-Songwriter, Musikproduzent und Liedtexter
 Sonja Lattwesen (* 1975), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)